Oksvampar (Zygomycota) är en division av svampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Svampar